Вацлав Халупа: Халупа, Вацлав (род. 1934) — чехословацкий гребец.
 Халупа, Вацлав (род. 1967) — чешский гребец.